Хаджиангелова къща, също къща на Хаджиангелови или къща на хаджи Ангел, може да се отнася за някоя от следните къщи:
 Хаджиангелова къща във Видин, паметник на културата
 Хаджиангелова (Райкова) къща в Карлово, паметник на културата
 Хаджиангелова къща в Стара Загора, Музей на градския бит
 Хаджиангелова къща в Търговище, паметник на културата

Къщи в България